

Туєндат — село, Зирянський район, Томська область
 Туєндат — присілок, Первомайський район, Томська область